Адольф Штілер (1775—1836) — німецький картограф, географ та правник.
 Герд Штілер фон Гейдекампф (1905—1983) — німецький інженер-автомобілебудівник.
 Девід Штілер (* 1988) — чесько-німецький професійний хокеїст.
 Йозеф Карл Штілер (1781—1858) — німецький художник-портретист.
 Карл Штілер (1842—1885) — німецький юрист та письменник.
 Каспар фон Штілер (1632—1707) — німецький поет і мовознавець.
 Лайла Стілер (* 1965) — німецька сценаристка і продюсерка.
 Тобіас Штілер (* 1981) — німецький футбольний арбітр. З 2012 року обслуговує матчі Бундесліги, з 2014 — арбітр ФІФА.
німецькі прізвища